Пахомий (ум. 1216) — епископ Ростовский и Ярославский Русской православной церкви в 1214—1216 гг. 

О его детстве и мирской жизни сведений практически не сохранилось, известно лишь, что с 1196 года он жил в Киево-Печерском монастыре (ныне Лавра) и там принял монашеский постриг с именем Пахомия.

В 1201 году отец Пахомий был назначен игуменом Высокопетровского монастыря в городе Москве и исполнял обязанности духовника великого князя Владимирского Константина Всеволодовича.

В декабре 1214 года Пахомий был хиротонисан в епископа Ростовского и Ярославского. В 1216 году Константин Всеволодович после липицкой победы над младшими братьями и утверждении во Владимире оставил своего семилетнего сына в Ростове на попечении епископа Пахомия, который был известен своей образованностью.

При Пахомии, около переправы через Которосль, был заложен знаменитый Спасо-Ярославский монастырь, заняв угловое положение в системе городских оборонительных сооружений. Монастырь долгое время был духовным, культурным и экономическим центром города Ярославля.

Епископ Пахомий скончался в 1216 году и был погребён в Ростовском Успенском соборе.

Примечания

Литература 
 Диев М. Иерархических каталогов… поверка (рукопись Архива Священного Синода).
 «Летопись о Ростовских архиереях», изд. общества любителей древнего письма под ред. А. А. Титова. СПб., 1890.

Епископы Русской православной церкви
Главы Ростовской епархии
Похороненные в Ростовском Успенском соборе
Персоналии:Киево-Печерская лавра
Персоналии:Высоко-Петровский монастырь
Персоналии:Спасо-Преображенский монастырь (Ярославль)